Dwangarbeid
 Een monument in Den Haag